Bidassoa, fleuve côtier frontalier sur une dizaine de kilomètres entre la France et l’Espagne.
 Basse Bidassoa, comarque dans la province du Guipuscoa de la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Rue de la Bidassoa, voie située dans le quartier du Père-Lachaise du  de Paris.
 Bataille de la Bidassoa, bataille livrée le  entre les armées alliées sous le commandement de Arthur Wellesley et l'armée napoléonienne sous le commandement de Jean-de-Dieu Soult dans le cadre de la Guerre d'indépendance espagnole.
 Bidassoa, cinquième bâtiment de la série des « Bâtiments de Débarquement de Chars » (BDC) de type Trieux de la Marine nationale.